Брати Торсуєви, Юрій та Володимир — російські актори, брати-близнюки.

Народ. 1965 р. Закінчили Московську школу № 23. Навчались в Московському поліграфічному інституті. Володимир поступив на факультет Московського державного університету ім. М.Ломоносова, був адміністратором студії М.Михалкова. Юрій навчався в Інституті Азії і Африки, захопився бізнесом, виїхав за кордон.

Знялись у фільмах: «Пригоди Електроніка» (1979, т/с, 3 с. Володимир — 'Сироєжкін, Юрій — Електронік), «Незнайка з нашого двору» (1982), «Російські брати» (1991), «Венеціанське скло» (1994).

Література 
 Раззаков Ф. Досьє на звезд. Кумиры всех поколений. М., 1998. — С.711—712.

Російські актори
Персоналії за алфавітом